Лас Ислетас има више значења:

 Лас Ислетас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ислетас (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику